Дом-музей Фридерика Шопена () — исторический персональный и музыкальный дом-музей в деревне Желязова-Воля в Мазовецком воеводстве, в Польше на месте рождения польского композитора Фридерика Шопена. Открыт для публики 17 октября 1931 года. Музейный комплекс включает флигель бывшей усадьбы и ландшафтный парк площадью семь гектар на берегу . Является филиалом музея Фридерика Шопена при  в Варшаве.

Усадьба 
Впервые деревня Желязова-Воля упоминается в документах под 1579 годом, как владение Николая и Петра Желязовых. В конце XVIII века поместьем владел Пётр Лущевский, затем Папроцкие. В то время в деревне насчитывалось девять построек. На рубеже XVIII—XIX веков поместье приобрели графы Скарбеки. При Каспере и Людвике Скарбеках усадьба состояла из главного дома с двумя флигелями. Восточный флигель был отдан графской четой, служившим у них, супругам Шопенам. В то время это было небольшое каменное здание с высокой и крутой крышей, большими окнами, двумя мансардными окнами, без крыльца и семью комнатами. Николай Шопен, гувернёр у детей Скарбеков, был женат на графской экономке Юстине Кшижановской. Три дочери Николая и Юстины, старшая Людвика-Марианна и младшие Юстина-Изабела и Эмилия, родились в Варшаве. 1 марта (или 22 февраля) 1810 года в усадьбе Желязова-Воля у них родился второй ребёнок, сын Фридерик, пребывание которого в усадьбе было недолгим. Вскоре после его рождения семья переехала в Варшаву. Во время пожара 1812 года сгорел главный дом усадьбы, но сохранились оба флигеля. Юный Фридерик не раз гостил в поместье графов Скарбеков во время праздников и семейных торжеств. Тогда пианино выносили в сад и будущий композитор давал концерты под липами. Его первыми слушателями были члены семьи, хозяева усадьбы, их гости и жители близлежащих деревень. Последний раз Фридерик посетил Желязова-Волю летом 1830 года.

В 1834 году последний владелец поместья из рода Скарбеков, покончил жизнь самоубийством. Его наследники продали усадьбу Шубертам. В 1840 году поместье перешло к барону Югехарду, затем к Пешлям. С 1859 по 1879 год имением владел Адам Товяньский, который к восточному флигелю усадьбы пристроил крыльцо. В состав поместья входили мызы в Мокасе и Желязова-Воле, а также деревни Желязова-Воля, Ходаковувек, Буды-Желязовские и Товяны (ныне часть деревни Мокас). В самой Желязова-Воле было одиннадцать кирпичных и двенадцать деревянных зданий и водяная мельница. С 1879 года поместье находилась во владении Александра Павловского, который основал хозяйственный склад на месте рождения Фридерика Шопена.

В 1894 году по инициативе русского композитора Милия Балакирева в приусадебном парке был открыт памятник Фридерику Шопену работы скульптора  с медальоном работы . Во время Первой мировой войны сгорел флигель. В 1918 году поместье Желязова-Воля было разделено между местными крестьянами. В 1928 году Общество друзей дома Шопена в Варшаве и Шопеновский комитет из Сохачева купили флигель и три гектара земли вокруг здания за сорок тысяч злотых у Роха Шиманяка, который владел ими с 1918 года. Во время Второй мировой войны и оккупации Польши музей был занят солдатами вермахта, затем в нём разместили лазарет. За время пребывания нацистов в усадьбе было утрачено много ценных вещей, в том числе концертное пианино фирмы «Плейель» и два кресла, принадлежавшие Фридерику Шопену.

В настоящее время корпус музея представляет собой одноэтажное прямоугольное здание с верандой и двумя колоннами под треугольным фронтоном. Внутренняя планировка имеет две травеи с залом на оси здания. Потолки балочные. Крыша и фронтон покрыты черепицей. В щипцовых стенах над окнами и входом есть профилированные карнизы. Интерьеры усадебного дома включают комнату с камином (бывшая кухня), кабинет отца (музыкальный салон), столовую, комнату матери (место рождения композитора), детскую комнату. Их расположение символично, потому что неизвестно, как делилось пространство внутри флигеля при жизни Фридерика Шопена.

История 
В 1926 году были учреждены Общество друзей дома Шопена в Варшаве и Шопеновский комитет из Сохачева, целью которых было заявлено приобретение усадьбы в Желязова-Воле у частных владельцев. В 1928 году усадьба была ими выкуплена. В 1931 году Комитет по реконструкции дома Шопена начал восстановление здания по проекту архитектора Юлиана Лаковского. В 1930-х годах архитектор  восстановил интерьеры усадьбы с мебелью XIX века. 17 октября 1931 года состоялось символическое открытие музея. Для посетителей дом-музей был открыт в июне 1939 года.

Во время Второй мировой войны здание музея значительно пострадало. Восстановительные работы под руководством архитектора  были проведены в 1948 году. В дальнейшем реконструкция проводилась в 1958 и 1968 годах.

В 1951 году усадьба и парк были переданы Национальному музею, а с 1953 года находились на попечении  в Варшаве. В настоящее время дом-музей является филиалом музея Фридерика Шопена при Институте Фридерика Шопена в Варшаве. Ежегодно Желязова-Волю посещают около двухсот тысяч человек.

Согласно Второй статье Закона от 3 февраля 2001 года «Об охране наследия Фридерика Шопена», усадьба Желязова-Воля, вместе с прилегающим к ней историческим парком, была признана национальным культурным достоянием Польши, которое подлежит особой охране.

Собрания 
Постоянная экспозиция музея включает интерьер скромной усадьбы XIX века, воссоздающий атмосферу дома композитора, и биографическую выставку, посвященную Фридерику Шопену. В шести комнатах представлены предметы того времени, но все они не аутентичны мебели, инструментам и картинам, находившимся в доме при жизни композитора. В музыкальной гостиной стоит современный концертный рояль. Имеются два других инструмента — пианино XIX века с фабрики Ф. Лещинского в комнате матери и  в детской комнате. В экспозицию также входят мебель и изразцовая печь начала XIX века, балочные потолки, украшенные полихромом с цветочными мотивами.

На побеленных стенах комнаты висят изображения членов семьи Шопена — копии масляных портретов кисти , сделанные в 1820-х годах, репродукции портретов Фридерика кисти Марии Водзиньской и Элизы Радзивилл, а также виды Варшавы. Ценными экспонатами являются факсимиле документов: свидетельство о браке родителей и записи о рождении и крещении Фридерика Шопена, а также музыкальные рукописи, рисунки и письма композитора.

Парк 

Ландшафтный парк в Желязова-Воле был разбит в XVIII веке. В 1871 году он был перестроен по проекту Камиля Жамме. В 1918 году усадьба была разорена. Восстановительные работы на трёх гектарах бывшего приусадебного парка, с целью основания в Желязова-Воле музея Фридерика Шопена, начались в 1928 году. В 1932 году с этой же целью были приобретены ещё три гектара. Проект реконструкции парка был разработан , основателем польской школы садово-ландшафтной архитектуры. Работы проводились с 1932 по 1937 год.

На семи гектарах парка на берегу реки Утрата были посажены около десяти тысяч видов деревьев, кустарников, многолетников и луковичных растений, среди которых ивы, клёны, дубы, тополя, американские сосны, калифорнийские ели, японские барбарисы и китайская колючая айва. В парке расположены несколько памятников Фридерику Шопену, в том числе обелиск в одной из дальних аллей, а в непосредственной близости от здания музея бронзовый памятник работы Юзефа Гославского и бюст работы Станислава Сикоры. Широкая главная аллея ведёт от главных ворот усадьбы во двор с каштанами, на котором юный Фридерик играл на пианино во время пребывания в поместье.

Примечания 

Шопен, Желязова-Воля
Шопен, Желязова-Воля
Шопен, Желязова-Воля
Шопен, Желязова-Воля
Фридерик Шопен